Klax est un nom qui peut désigner :
 Klax, un jeu vidéo sorti en 1989.

KLAX est un code qui signifie :
 aéroport international de Los Angeles, aéroport de Los Angeles en Californie (États-Unis), selon le code OACI des aéroports